Osoby o tym nazwisku:
 Fryderyk Stręk – polski inżynier mechanik
 Paweł Stręk – polski lekarz
 Wojciech Stręk – polski polityk